Zomi steht für:

 die Volksgruppe der Chin in Südasien
 die in Südasien gesprochene Sprache Zou
 die Zomi Revolutionary Army, die Zomi Revolutionary Organisation oder die Zomi Revolutionary Volunteers, separatistische Organisationen im Nordosten Indiens